9-й отдельный гвардейский разведывательный артиллерийский  дивизион Резерва Главного Командования — воинское формирование Вооружённых Сил СССР, принимавшее участие в Великой Отечественной войне.

Сокращённое наименование — 9-й огв.радн РГК.

История 

Преобразован из  837-го отдельного разведывательного артиллерийского дивизиона 18 ноября 1942 года в составе 9-й армии Закавказского фронта (Северная группа войск).

В действующей армии с 18.11.1942 по 11.05.1945.

В ходе Великой Отечественной войны вёл артиллерийскую разведку в интересах 11 артиллерийской дивизии, артиллерии соединений  Донского,Юго-Западного , Степного и 2-го Украинского  фронтов.

Состав 

Штаб
Хозяйственная часть
1-я батарея звуковой разведки (1-я БЗР)
2-я батарея звуковой разведки (2-я БЗР)
батарея топогеодезической разведки (БТР)
взвод оптической разведки (ВЗОР)
фотограмметрический взвод (ФГВ)
хозяйственный взвод

Подчинение

Командование дивизиона  

Командир дивизиона
гв .капитан Слепухов Андрей Терентьевич
гв. капитан Быткин Виктор Васильевич
гв. капитан Смоляницкий 
гв. майор Кузин Михаил Алексеевич

Начальник штаба дивизиона
гв. капитан Жура Андрей Григорьевич

Заместитель командира дивизиона по политической части
гв. майор Гришанов Павел Кирсанович

Помощник начальника штаба дивизиона
гв. капитан Плахотниченко Дмитрий Илларионович
гв. ст. лейтенант Гусак Леонид Вениаминович 
гв. лейтенант Титков Александр Ильич

Помощник командира дивизиона по снабжению
гв. ст. лейтенант Кутузов Александр Григорьевич

Командиры подразделений дивизиона  

Командир 1-й БЗР
гв. ст. лейтенант Лобода Иван Герасимович

Командир 2-й БЗР
гв. ст. лейтенант Новиков Александр Григорьевич

Командир БТР
гв. ст. лейтенант Кулишов Иван Алексеевич

Командир ВЗОР
гв. лейтенант Степанов Геннадий Петрович

Командир ФГВ
гв. ст.  лейтенант Михайлик Михаил Антонович

Награды и почётные наименования

Примечания

Литература

Ссылки 

http://podvignaroda.ru/?#tab=navHome 
https://pamyat-naroda.ru/documents/?q=9%20%D0%B3%D0%B2.%20%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD&use_main_string=true&group=all&types=opersvodki:rasporyajeniya:otcheti:peregovori:jbd:direktivi:prikazi:posnatovleniya:dokladi:raporti:doneseniya:svedeniya:plani:plani_operaciy:karti:shemi:spravki:drugie&division=9%20%D0%B3%D0%B2.%20%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BD
http://docs.historyrussia.org/ru/nodes/271027-sbornik-prikazov-narodnogo-komissara-oborony-sssr-1941-1944-o-preobrazovaniyah-chastey-i-soedineniy-krasnoy-armii-v-gvardeyskie#mode/inspect/page/70/zoom/4
 
 
 
Воинские части и формирования, созданные в 1942 году
Разведывательные формирования СССР
Отдельные разведывательные артиллерийские дивизионы СССР во время Великой Отечественной войны